Antonenko ist der Familienname folgender Personen:

 Aleksandr Antonenko (* 1975), lettischer Opernsänger (Tenor)
 Borys Antonenko-Dawydowytsch (1899–1984), ukrainischer Schriftsteller, Übersetzer und Linguist
 Irina Igorewna Antonenko (* 1991) russisches Model
 Michail Jurjewitsch Antonenko (* 1989), russischer Pianist und Dirigent, siehe Michail Jurjewitsch Schechtman
 Oleg Wladimirowitsch Antonenko (* 1971), weißrussischer Eishockeyspieler, siehe Aleh Antonenka